A Servius gyakori praenomen volt az ókori Rómában. Ismertebb viselői:

Servius Clodius (v. Servius Claudius) – Kr. e. 1. századi római grammaticus
Servius Cornelius Cossus – római politikus és hadvezér a Kr. e. 5. század második felében
Servius Fabius Pictor – Kr. e. 2. századi római történetíró
Servius Maurus Honoratus – Kr. u. 4. századi grammaticus, fő műve Vergilius-kommentárjai
Servius Sulpicius Galba – római császár, a négy császár évének (Kr. u. 68–69) első uralkodója
Servius Tullius – Róma hatodik királya (a hagyomány szerint Kr. e. 578–534)

Kapcsolódó szócikkek 
Servius-féle fal - Róma Servius Tullius által épített fala